Ел Леон има више значења:

 Ел Леон (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Леон (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Леон (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Леон (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Леон (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Леон (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Леон (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Леон (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Леон (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Леон (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Леон (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Леон (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Леон (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику